Carl Weichardt ist der Name folgender Personen:

* Carl Weichardt (Baptist) (Johann Heinrich Carl Christian Weichardt; 1804–1866), deutscher Kunstglaser und Baptist
 Carl Weichardt  (1846–1906), deutscher Architekt und Architekturmaler, siehe Karl Weichardt